ÚPK je zkratka, která znamená:

 Ústřední pedagogická knihovna
 Ústřední plánovací komise
 Ústřední podpůrná komise
 Ústřední politická kancelář (ČSL)
 Ústřední povodňová komise (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)
 Ústřední prověřovací komise